Manera ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Clara Manera (1700–1781), Mainzer Bürgerin
 Annalisa Manera (* 1974), italienische Ingenieurwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Enrique Franco Manera (1920–2009), spanischer Musikkritiker, Pianist, Komponist und bedeutende Führungspersönlichkeit im Hörfunk 
 Gianni Manera (1940–2013), italienischer Schauspieler und Filmregisseur
 Guido Manera (* 1911), italienischer Dokumentarist
 Leonardo Manera (* 1967), italienischer Komiker und Kabarettist

Siehe auch:

 Jess Franco